Franjo Filipović (hrvatski general)
Franjo Filipović (hrvatski slikar)
Franjo Filipović (poturica)
Franjo Filipović (pedagog)